Parkston ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Parkston (New York)
 Parkston (South Dakota), im Hutchinson County
Siehe auch
Parkton